Příjmení Weidner nosí více významných osobností:

 Sascha Weidner (1974–2015) – německý fotograf a výtvarník
 Thorsten Weidner (* 1967) – západoněmecký a německý sportovní šermíř
 Zdeněk Weidner (1877–???) – český loutkář a poštovní úředník

Externí odkazy